Lukenye ou Lukenie peut-être :
 la Lukenye, rivière du centre du Congo-Kinshasa ;
 Lukenye, secteur du territoire d’Oshwe, dans la province du Bandundu au Congo-Kinshasa ;
 pont Lukenye, pont sur la Lukenye près de Lodja au Kasai-Oriental.